Альянс Премьер-лиги Англии:

 Альянс Премьер-лиги Англии 1979/1980 
 Альянс Премьер-лиги Англии 1980/1981 
 Альянс Премьер-лиги Англии 1981/1982 
 Альянс Премьер-лиги Англии 1982/1983 
 Альянс Премьер-лиги Англии 1983/1984 
 Альянс Премьер-лиги Англии 1984/1985 
 Альянс Премьер-лиги Англии 1985/1986